ePrix Punta del Este 2014 (oryg. Formula E Punta del Este ePrix 2014) – trzecia runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się 13 grudnia 2014 roku na ulicznym torze w Punta del Este.

Lista startowa

Wyniki

I sesja treningowa

II sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2014 w Formule E
2014 w Urugwaju
Sport w Urugwaju